Исаа́к Ма́ркович Леви́нский (19 декабря 1876 — 21 февраля 1955, Ленинград) — российский и советский театральный и общественный деятель, журналист, поэт-сатирик. Публиковался в киевских изданиях 1890-х—1920-х годов под псевдонимом Гарольд.

Биография 
И. М. Левинский начал свою журналистскую деятельность в газете «Киевское слово», затем сотрудничал с газетами «Киевская заря» (1906), «Киевская мысль» (длительно), «Киевская газета», «Зритель» (1918), «Киевская жизнь» (1919), журналами «Театральная жизнь» (1918), «Искусство» (1922) и другими. Публикации Гарольда были злободневны, писались оперативно, отражая различные стороны киевской жизни. Кроме рецензий, отзывов, воспоминаний он в течение почти 30 лет написал множество стихотворений, также создал несколько сатирических театральных миниатюр, например, «Летим, братцы, летим!» (соавтор М. М. Никольский-Франк, поставлена в 1910 году в театре «Лирико-комическая опера»), «Петроград — Олимп» (поставлена в 1917 году в Художественном театре А. Н. Кручинина). В газетах Гарольд был ведущим рубрик «Арабески», «Рифмы дня», «Рифмы театра», «Отражения», «Миниатюры».

В 1912—1920 годах И. М. Левинский был председателем Совета директоров Киевского литературно-артистического клуба (КЛАК). Один из создателей Киевского отделения профсоюза работников искусств «Рабис», с 1917 года — член правления губернского отдела «Рабис». Избирался депутатом Киевского горсовета, делегатом съездов работников искусств, в том числе всероссийских. В 1926—1931 годах занимал должность заместителя директора Киевского театра русской драмы, затем был коммерческим директором Театрального треста, заместителем директора Правобережного театрального бюро.

В 1930-х годах И. М. Левинский переехал в Ленинград, где работал в филармонии. Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Алма-Ате. Последние годы своей жизни (1950—1955) жил в Ленинградском доме ветеранов сцены.

Литературное наследие И. М. Левинского малоизвестно и практически не изучено. В советское время оно было почти забыто, так, в 1969 году в сборнике «Стихотворная сатира первой русской революции» было опубликовано всего четыре стихотворения 1906 года.

Похоронен на Серафимовском кладбище.

Библиография

Литература

Примечания 

Депутаты Киевского городского совета
Сатирики Российской империи
Сатирики Украины
Похороненные на Серафимовском кладбище